Nigar steht für:
 Dokhtar-i Noshirwan, Felshöhle mit buddhistischen Wandmalereien aus dem 8. Jahrhundert bei Bamiyan in Afghanistan
 Nigar Camal, aserbaidschanische Sängerin